Анато́лий Фети́сов:
 Фетисов, Анатолий Александрович (1967—1985) — советский хоккеист.
 Фетисов, Анатолий Андреевич  (1953 — 2020)  — полковник, первым командир российского авиаполка «Нормандия-Неман», с 2003 года президент ассоциации ветеранов I Отдельного истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман», первый российский летчик, получивший серебряную медаль "Национальной обороны Франции" в 1997 году.
 Фетисов, Анатолий Иванович (род. 1949) — советский футболист.
 Фетисов, Анатолий Митрофанович (1923—2005) — Герой Советского Союза.